Rudolf Seitz henviser til blandt andre:

 Rudolf von Seitz (1842-1910) – tysk maler og tegner
 Rudolf Seitz (1934-2001) – tysk kunstpædagog